Brown County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Brown County Courthouse (Illinois)
 Brown County Courthouse (Indiana), NRHP-Nr. 83000050
 Brown County Courthouse (Kansas)
 Brown County Courthouse (Minnesota)
 Brown County Courthouse (Nebraska)
 Brown County Courthouse (Ohio)
 Brown County Courthouse (South Dakota), NRHP-Nr. 76001718
 Brown County Courthouse (Texas)
 Brown County Courthouse (Wisconsin), NRHP-Nr. 76000053